Deux navires de l'US Navy ont été nommés USS Bataan :
 L' est un porte-avions qui a servi à la fois au cours de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée ;
 L' est un navire d'assaut amphibie commandé en 1997 et actuellement en service actif.

Bataan